Дарахів — село в Україні, центр Дарахівської сільської ради Теребовлянського району Тернопільської області
 Дарахів — давня сільська ґміна у Теребовлянському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої